Алан Маркс (; ,  — , ) — американский пианист и композитор, работавший в Германии.

Вырос в Сент-Луисе. Учился в Джульярдской школе у Ирвина Фрейндлиха, затем в Консерватории Пибоди у Леона Флейшера и в Лондоне у Бенджамина Каплана.

С 1981 г. жил и работал в Берлине. С 1992 г. и до конца жизни преподавал в Высшей школе музыки имени Эйслера.

Записал два альбома фортепианных пьес Ференца Листа («Годы странствий» и фантазии на темы опер), два альбома Эрика Сати, сольные произведения Карлоса Чавеса, Пьера Булеза, Роджера Сешенса, альбом произведений для скрипки и фортепиано с Колей Бляхером и сочинения Луи Моро Готтшалка для фортепиано в четыре руки (с Нерин Барретт). Посмертно издана концертная запись всех фортепианных сонат Франца Шуберта, сыгранных Марксом в последний год жизни.

Написал музыку к кинофильму Розы фон Праунхайма «Анита — танцы порока» (1986). Положил на музыку ряд стихотворений Бертольда Брехта, исполнявшихся актёрами Соной Макдэниел и Удо Замелем под аккомпанемент самого Маркса.

Примечания

Литература 
 Alan Marks — Der Grenzgänger. — Berlin, Alexander Verlag, 1996. ISBN 3-89581-004-5

Ссылки 
 Klaus Geitel. Elfeinhalb Sonaten oder Alan Marks, ein Pianist voller Spiellust // Die Welt, 22.07.1995.

Пианисты США
Академические музыканты США